Les Éditions Espoir sont une maison d'édition à but non lucratif (OSBL) fondée le  à Saguenay, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec, par des citoyens de la région avec le concours d'un éditeur chevronné de Montréal, M. Claude Lasanté, des Éditions Melonic.

La mission première de la maison est d'éditer les auteurs qui en sont à leur première œuvre. Pour ce faire, elle mise sur des critères basés principalement sur le message véhiculé, la profondeur du propos, l'originalité par rapport aux scénarios populaires où les thèmes de la violence et de la sexualité sont surexposés et abordés de façon trop gratuite. Par ailleurs, la maison prône des valeurs sociales. Ainsi, elle ne discrimine pas les auteurs disposant de peu de moyens. Elle permet aux manuscrits, même ceux abandonnés dans les tiroirs d'auteurs quelque peu désillusionnés, de prendre vie.

Le fondateur des Éditions Espoir enr. est monsieur Pascal Thibeault, également auteur. L'éditeur Marc Villeneuve en est le cofondateur. Ce dernier caressait le rêve de lancer, un jour, sa propre maison d'édition. C'est après avoir rencontré monsieur Thibeault, alors responsable d'un organisme d'aide pour les personnes de 30 ans et plus aux prises avec des problèmes variés, que monsieur Villeneuve concrétisa ce projet qui en vient à sa sixième année d'existence.

Au printemps de 2008, messieurs Thibeault et Villeneuve ont eu recours aux services de monsieur  Dominic Desbiens, technicien informatique, rédacteur technologique et gestionnaire Web dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour donner une nouvelle image au site Internet des Éditions Espoir enr. Ce dernier propose notamment un blogue où peuvent contribuer les membres de l'équipe et les auteurs en publiant des articles. C'est également par ce média que la maison publie et diffuse des informations sur les événements importants tels que les lancements, des nouvelles de ses auteurs et de leurs œuvres, ainsi que des coupures de journaux et des entrevues radiophoniques et télévisuelles.

La maison d'édition est inactive depuis 2017.

Liste des publications

 Lui (Martial St-Gelais, 2007)
 Cet homme-là (Jean-Luc Doumont, 2007)
 La famille en Christ (Pascal Thibeault, 2007)
 Les sept couleurs du courage (Diane Villeneuve, 2007)
 Ma mission citoyenne au Cameroun (Pascal Thibeault, 2008)
 Les carnets de Pénélope (Dominik Villeneuve, 2009)
 Le sentier du Pèlerin en quête de lumière (Pascal Thibeault, 2009)
 L'évolution d'un Souverain (Steeve Blouin, 2009)
 La ravisseuse d'âmes (André Bouchard, 2009)
 La face cachée de l’orphelinat d’Huberdeau (Michel « Sunny » Trudeau, 2009)
 Je te salue, Marie! (Jean-Claude Dallaire, 2010)
 Lorsque le vent tourne (François Drolet, 2010)
 Toi, mon inconnu ! (Micheline Leclerc, 2010)
 Myrtille découvre le sucre d’or (Annick Rouleau, 2010)
 Et ne me dites pas que ma colère est rose! (Jacques Charland, 2011)
 Ma vie comme fleur… (Madeleine Sylvestre, 2011)
 Au-delà des apparences (Mélissa Thériault, 2011)
 Andréa s’inquiète de la maladie de sa mère (Stéphanie Lavoie, 2011)
 Excluons l’Exclusion (Jacqueline Gravelle, 2011)
 Mon voyage planétaire musical en mots-croisés (Gabrielle Gaudreault, 2012)
 Saoku (Valérie Brisson, 2012)
 Appelez-moi simplement Boris (Julie Savard, 2012)
 Vies Connexes (Samuel Gagné, 2016)

  
  
  
Maison d'édition associative
Ville de Saguenay